

Referenser